Plattenspitze oder Plattenspitz bezeichnet mehrere Berge:

 den Plattenspitz () im Kanton St. Gallen in der Schweiz

 die Plattenspitze (Allgäuer Alpen) () in der Hornbachkette der Allgäuer Alpen im österreichischen Bundesland Tirol
 die Plattenspitze (Ortler-Alpen) () in den Ortler-Alpen in Südtirol (Italien)
 die Plattenspitze (Karwendel) () im Karwendel im österreichischen Bundesland Tirol
 die Plattenspitze (Schladminger Tauern) () in den Schladminger Tauern im österreichischen Bundesland Salzburg
 die Verdinser Plattenspitze () in den Sarntaler Alpen in Südtirol (Italien)
 die Plattenspitze (Rätikon) () im Rätikon in Liechtenstein
die Westliche Plattenspitze (2883 m) in der Silvretta
die Östliche Plattenspitze (2852 m) in der Silvretta

Siehe auch: Plattspitze